Кинта Лупита има више значења:

 Кинта Лупита (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кинта Лупита (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику